Умелец Мэнни () — мультсериал для детей. В речи персонажей присутствуют слова и словосочетания на английском языке (первые серии были на чисто русском языке).

Сюжет 
Мэнни, владелец ремонтной мастерской, всегда помогает жителям города Рокхилз, со своими говорящими инструментами. Починить или построить, часто заходя к Келли за материалами.

Персонажи

Люди 
 Мэнни Гарсиа () — владелец своей мастерской, помогает с инструментами жителям города что-нибудь починить. Он мексиканского происхождения. Русский дубляж — Александр Ливанов (2006—2010) и Александр Бобров (c 2011 года).
 Лев Неуклюжев или Леонард Неуклюжев (Мистер Неуклюжев) () — владелец магазина сладостей, он неуклюжий, о чём соответствует фамилия, имеет кошку по имени Пушинка (хотя большей частью зверек является котом и зовется Пушком). Часто отказывается от помощи Мэнни, от чего ему приходится страдать. В одних сериях его зовут Львом, в других Леонардом.
 Келли () — владелец магазина стройматериалов куда к ней часто заходят Мэнни с инструментами. Мэнни, возможно, влюблён в неё.
 Миссис Портильо () — владелица пекарни. Как и Мэнни, она мексиканского происхождения.
 Дедуля () — дедушка Мэнни. Живёт за городом. Мэнни с инструментами любят его навещать.
 Герман () — владелец обувной лавки. По происхождению еврей.
 Мэр Роза () — мэр города. Часто обращается к Мэнни за помощью.

Инструменты 
 Тук () — молоток небесно-голубого цвета. Он очень разговорчив и чрезвычайно глуп, хотя моментами могут быть вспышки ума, временами ему трудно контролировать себя, периодически бывает труслив. Его коронная фраза - "Я молоток!". Возможно, является лучшим другом Ржавика, потому что часто одним из первых успокаивает его. Часто его глупость сильно выводит Крутика.
 Ржавик (англ. Rusty) —  разводной ключ оранжевого цвета. Он часто переживает волнуется, не очень храбрый и боится если не всего, то почти всего. Большую часть времени нуждается в поддержке своих друзей, возможно Тук является его лучшим другом, ведь он одним из первых успокаивает Ржавика. Иногда его страх всего может раздражать остальные инструменты, в частности Крутика. По старшинству это второй инструмент Мэнни, но в силу своего характера может показаться моложе.
 Вжик (англ. Dusty) ручная пила красного цвета. Очень умная и часто даёт хорошие советы, так же, она интересуется мистикой и любит решать загадки, называя себя в такие моменты "Детектив Вжик". У неё дружелюбные отношения со всеми инструментами. У неё нет ресниц несмотря на то что её пол - женский. Стоит отметить, что она увлекается балетом и иногда пытается выступить, надевая пачку. 
 Дергунчик () — плоскогубцы зелёного цвета. Часто протягивает руку помощи остальным инструментам, очень дружелюбный и милый, но нетерпеливый (особенно если дело касается ремонта связанного с болтами). Любит повеселиться, ведёт себя по детски. До появления Огонька был самым младшим инструментом Мэнни.
 Вертик () — крестовая отвёртка жёлтого цвета. Всегда считает себя самым главным инструментом, слишком самоуверенный. Иногда, находясь под впечатлением от сериала про супергероев, сам считает себя супергероем и называет себя "Супер Вертик". Иногда его идеи очень полезные, а иногда лишь усугубляют положение. Хорошо говорит на английском языке, часто переводя слова для остальных. Очень артистичный, любит петь, но не очень хорош в этом. Возможно, он является братом Крутика, да и в целом он часто действует ему на нервы (иногда намеренно). Хорошо общается с Огоньком и Вжик, так же иногда пытается пообщаться с Крутиком.
 Крутик () — прямошлицевая отвёртка фиолетового цвета. Достаточно язвителен, саркастичен и временами бывает грубым по отношению к остальным инструментам (в частности, к Вертику). Высокого мнения о себе, бывает эгоистичен, но так же он может относиться к остальным инструментам с переживаниями и заботой. В одной из серий, когда Вертик был измотан и сильно устал, то Крутик заботился о нём. Крутик, возможно, очень любит детей, животных (особенно птиц) и танцы, но всегда отрицает это. Часто теряет терпение из-за глупости Тука или из-за трусливого поведения Ржавика. Возможно, Вертик является его братом.
 Руля () — рулетка розового цвета. Очень любит измерять вещи. Она ответственный, у нее математический склад ума,  быстро считает. Легко запоминает информацию. Ее отношения с инструментами дружелюбные, Руле нравится проводить время с друзьями. Может использовать свою выдвижную ленту в качестве вытянутой руки. Советы Рули часто действенные,  разумно мыслит, но при этом не очень заумная и не такая эгоистичная как Крутик. Слегка шепелявит.
 Шуруп () — искусственно созданная собака Мэнни. Говорить не умеет, но очень любит играть.
 Огонёк () — фонарик, разговаривает на английском языке, появляется во втором сезоне.
 Щипчик () — острогубцы. Похож на Дергунчика и на Вертика.
 Роланд () — инструментальный шкаф.
 Сверлик () — дрель.
 Лефти, Лили и Джуниор () — семья гаечных ключей.
 Чих () — пылесос, часто чихает. Имеет аллергию на древесные опилки.
 Лучик () — уровень. Помимо сосудов с плавающими шариками имеет еще и лазерную указку.
 Тикс и Тутс () — гнездовые ключи.
 Жужжик () — гайковерт.
Дасти (англ. Saw) — пила.
Расти (англ. Wrench) — гаечный ключ.
Фликер (англ. Flashlight) — фонарик.

Ссылки 
 
 

Мультсериалы США, запущенные в 2006 году
Мультсериалы США, завершённые в 2013 году
Мультсериалы на английском языке